

Geografia 
 Raffinerie di salnitro di Humberstone e Santa Laura – due antiche raffinerie di salnitro del Cile, dal 2005 dichiarate Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

Persone 
 Laura di Cordova –  badessa del monastero Santa Maria di Cuteclara, venerata come santa dalla Chiesa cattolica. 
 Laura di Costantinopoli – religiosa bizantina, badessa del suo monastero in Costantinopoli, venerata come santa dalla Chiesa cattolica.